Rejon Apszeron – jednostka podziału administracyjnego w Azerbejdżanie;
 Półwysep Apszeroński (Półwysep Apszeron) – półwysep na terytorium Azerbejdżanu, na zachodnim wybrzeżu Morza Kaspijskiego;
 Latarnia morska Apszeron – jedna z latarni morskich w Azerbejdżanie.